Hermine est le nom donné à plusieurs cyclones tropicaux dans l'Atlantique nord.

 Tempête tropicale Hermine (1980) qui causa des inondations dans le sud du Mexique ;
 Tempête tropicale Hermine (1998) qui frappa Cocodrie en Louisiane, causant de dégât minimes ;
 Tempête tropicale Hermine (2004) qui toucha New Bedford, Massachusetts ne causant aucun dommage ;
 Tempête tropicale Hermine (2010) qui toucha le nord-est du Mexique avant de donner des inondations importantes et une éruption de tornades au Texas ;
 Ouragan Hermine (2016) qui toucha terre dans le comté de Wakulla en Floride ;
 Tempête tropicale Hermine (2022), un faible système de courte durée de vie au large de la côte africaine qui a donné des pluies torrentielles aux îles Canaries et causé la mort de 33 migrants perdus dans la mer agitée sur leur embarcation de fortune.

Hermine